Грант С. Фюр (;  28 вересня 1962, м. Спрус-Ґроув, Канада) — канадський хокеїст, воротар. Член Зали слави хокею (2003).

Кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1979 року в Західній хокейній лізі. 1981 року був обраний на драфті НХЛ під 8-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс».

Виступав за «Вікторія Кугарс» (ЗХЛ), «Едмонтон Ойлерс», «Монктон Елпайнс» (АХЛ), «Кейп-Бретон Ойлерс» (АХЛ), «Торонто Мейпл-Ліфс», «Баффало Сейбрс», «Рочестер Американс» (АХЛ), «Лос-Анджелес Кінгс», «Сент-Луїс Блюз», «Сент-Джон Флеймс» (АХЛ), «Калгарі Флеймс».

У складі національної збірної Канади учасник чемпіонату світу 1989 (5 матчів), учасник Кубка Канади 1984 і 1987 (11 матчів).

Досягнення 
 Володар Кубка Канади (1984, 1987)
 Володар Кубка Стенлі (1984, 1985, 1987, 1988, 1990)
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ (1982, 1984, 1985, 1986 (MVP), 1988, 1989)

Нагороди 
 Трофей Везини (1988)
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса (1994)
 Трофей Дела Вілсона (1981)

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Канадські хокейні воротарі
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени зали слави хокею
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти, дискваліфіковані за вживання допінгу